Der Begriff Wur bezeichnet
 die Oase Wur im Tibesti-Gebirge im Norden des Tschad, auch in deutschen Texten meist Wour geschrieben.

WUR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Wurzen